Il singolare dell'Ordina Open 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mario Ančić era il detentore del titolo e ha battuto in finale Jan Hernych 6-0, 5-7, 7-5 .

Teste di serie 

  Nikolaj Davydenko (primo turno)
  Tommy Robredo (secondo turno)
  Mario Ančić (campione)
  Tomáš Berdych (ritirato per infortunio)

 Robby Ginepri (primo turno) 
 Marcos Baghdatis (semifinali) 
 Juan Carlos Ferrero (quarti) 
 Novak Đoković (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ordina Open 2006
ATP Tour 2006